Ecurie Rosier — частная команда Формулы-1, создателем и менеджером которой был гонщик Луи Розье. Участвовала в чемпионатах мира — годов.

Результаты в гонках Формулы-1 

Команды Формулы-1
Исчезли в 1956 году
Организации, основанные в 1949 году